Bowie ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bowie (Arizona)
 Bowie (Colorado)
 Bowie (Louisiana)
 Bowie (Maryland)
 Bowie (Mississippi)
 Bowie (Pennsylvania)
 Bowie (Texas)
 Bowie Corner, Missouri
 Bowie County, Verwaltungseinheit in Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bowie County Jail, in Boston, Texas, ID-Nr. 77001429
 Bowie Railroad Buildings, in Bowie, Maryland, ID-Nr. 98001261

Bowie ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Bowie (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Autorin
 Angus Bowie (* 1949), britischer Gräzist
 Anthony Bowie (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler
 Christopher Bowie (* 1966), kanadischer Schwimmer
 David Bowie (1947–2016), britischer Musiker, Produzent, Schauspieler und Maler
 Dubbie Bowie (1880–1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Ewen Bowie (* 1940), britischer Gräzist

 Joseph Bowie (* 1953), US-amerikanischer Musiker
 Lauralee Bowie (* 1959), kanadische Freestyle-Skierin
 Lester Bowie (William Lester Bowie; 1941–1999), US-amerikanischer Musiker
 Malcolm Bowie (1943–2007), britischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Mary Jane Bowie (* 1948), kanadischer Ruderer
 Micah Bowie (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 Oden Bowie (1826–1894), US-amerikanischer Politiker
 Richard Bowie (1807–1881), US-amerikanischer Politiker
 Robert Bowie (1750–1818), US-amerikanischer Politiker
 Sam Bowie (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sydney J. Bowie (1865–1928), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Fielder Bowie (1808–1869), US-amerikanischer Politiker
 Tori Bowie (* 1990), US-amerikanische Sprinterin und Weitspringerin
 Walter Bowie (1748–1810), US-amerikanischer Politiker

 Zowie Bowie, siehe Duncan Jones (Regisseur) (* 1971), britischer Regisseur

Siehe auch:
 Bovie
 Bowie-Messer
 Bowie-Methode, Verfahren der Landesvermessung
 Bowie Township